Irapuensi – abitanti di Deputado Irapuan Pinheiro
Irapuensi – abitanti di Irapuã